Mit dem Begriff Geburtsgeschichte wird neben der allgemeinen Bedeutung das Folgende bezeichnet:

 zwei Darstellungen in den Evangelien
 die Geburt Jesu, die Weihnachtsgeschichte, im Lukasevangelium und im Matthäusevangelium
 die Geburt von Johannes dem Täufer mit der Verkündigung an Zacharias (im Lukasevangelium)
 Jataka, im Bereich der buddhistischen Literatur